Хо́рхе Эммануэ́ль То́ррес Ни́ло (; 16 января 1988, Тихуана) — мексиканский футболист, левый защитник клуба «УАНЛ Тигрес». Выступал за сборную Мексики.

Карьера

Клубная 
Воспитанник клуба «Атлас», взрослую карьеру начинал в составе второй команды своего клуба — «Академикос», игравшей во втором дивизионе. 25 февраля 2006 года, в 18-летнем возрасте дебютировал в главной команде «Атласа» в матче против «Текос» (4-0), выйдя на замену на 85-й минуте вместо Рафаэля Гарсия Торреса. В 2008 году вместе со своим клубом участвовал в Кубке Либертадорес и забил гол в четвертьфинале в ворота «Бока Хуниорс». Всего в «Атласе» Торрес провёл 4 года, сыграл в чемпионате Мексики 87 матчей и забил 4 мяча.

25 мая 2010 года перешёл в «УАНЛ Тигрес», дебютировал в команде в пятом туре нового сезона, 21 августа 2010 года в игре против «Сантос Лагуна». По итогам сезона Апертура-2011 Торрес Нило был назван лучшим защитником чемпионата, в том же сезоне стал чемпионом Мексики. Игрок неоднократно привлекал внимание европейских клубов, таких как «ЦСКА» и «Марсель».

Международная 
Представлял на международной арене сборные Мексики разных возрастов. В 2005 году участвовал в чемпионате Северной Америки среди юношей, сыграл в двух матчах из трёх, проведённых командой — против Канады и Гаити. На проходивший в том же году мировой чемпионат среди 17-летних Торрес не вошёл в команду, а сборная Мексики стала победителем турнира.

В 2007 году в составе олимпийской сборной Мексики участвовал в Панамериканских играх и стал бронзовым призёром.

С 2008 года вызывается в основную команду, дебютный матч сыграл 24 сентября 2008 года против Чили. В 2010 году был включен в заявку на чемпионат мира, но на турнире остался запасным. 28 мая 2011 года в игре с Эквадором забил свой первый гол за сборную. Неоднократно представлял сборную Мексики на крупных турнирах, таких как Кубок КОНКАКАФ, Кубок Америки и Кубок Конфедераций.

Голы Торреса Нило за сборную Мексики

Достижения 
Командные

 УАНЛ Тигрес
 Чемпионат Мексики по футболу (2) — Апертура 2011, Апертура 2015

Международные

 Мексика
 Золотой кубок КОНКАКАФ 2011

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Атлас»
Игроки ФК «УАНЛ Тигрес»
Игроки ФК «Толука»